Семён Ма́льцев:
 Мальцев, Семён Александрович — коллаборационист, основатель Российской национально-трудовой партии.
 Мальцев, Семён Петрович (1901—1943) — советский военачальник, полковник (1942).